Чемпионат мира по софтболу среди мужчин — международный турнир мужских национальных софтбольных сборных, с 2014 проводимый под эгидой Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC; до 2012 — Международной федерации софтбола).
 
Соревнования проводятся с 1966 года. Годом ранее прошёл первый женский чемпионат мира. Количество участвующих команд колебалось от 7 (в 1976) до 22 (в 1996). С 2000 максимальное число участников ограничено 16 сборными. Финальным турнирам предшествуют континентальные отборочные. Система проведения финальных турниров включает в себя групповой раунд и плей-офф.

В 1968—2004 годах периодичность проведения соревнований была раз в 4 года. С 2013 чемпионаты проходят раз в два года по нечётным годам. 

Всего призёрами прошедших 14 чемпионатов становились национальные сборные 8 стран, а чемпионский титул выигрывали 4 из них — Новая Зеландия (6 раз), США (5), Канада (4), Австралия (1). 

Принимали мировое первенство 6 стран, причём США и Канада — по 4 раза, Новая Зеландия — 3, Филиппины — дважды, Мексика и ЮАР — по одному разу.

Призёры

Медальная таблица

Участники и результаты

Примечания

См. также 
 Софтбол
 Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола
 Чемпионат мира по софтболу среди женщин

Ссылки 
 
 Чемпионаты мира по софтболу среди мужчин на сайте WBSC (веб-архив, 2015)
 Архив результатов на сайте Международной федерации софтбола (веб-архив, 2012; результаты муж. и жен ЧМ за 1990-2010)
  (скачиваемый PDF-файл; архив результатов — кол-во побед/поражений, итоговое место — всех мужских чемпионатов с 1966 по 2009)

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1966 года
Чемпионаты мира по софтболу